Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2003/04 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Betsson.com kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 20. Insgesamt kamen 168 Spieler zum Einsatz, von denen 20 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Daniel King (Guildford A&DC) mit 9,5 Punkten aus 10 Partien, einen halben Punkt weniger (bei 11 gespielten Partien) erreichte Simon Ansell (Betsson.com). Auf 8,5 Punkte aus 11 Partien brachte es Ansells Mannschaftskollege Adam Hunt. Mit Éric Prié, Emil Sutovsky (beide Guildford A&DC), Alexandre Dgebuadze, John Joseph Carleton (beide Micro Mark NWE), Ian Rogers, Carey Wilman (beide The ADs), Paul Johnstone (Richmond), Robyn Smith (Numerica 3Cs), Simen Agdestein, Tiger Hillarp Persson, Einar Gausel (alle Wood Green) und Chris Duncan (Betsson.com) erreichten 12 Spieler 100 %, wobei Prié und Dgebuadze 3 Partien spielte, Rogers und Wilman je 2 und die übrigen genannten Spieler je eine. Wilman und Smith gewannen ihre Partien kampflos.

Älteste Spieler der Saison waren die 1931 geborenen Michael Franklin (Richmond) und John Eric Littlewood (Micro Mark NWE), jüngster Spieler erneut der bei Slough spielende David Howell (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RSA = Südafrika, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Guildford A&DC

Wood Green I. Mannschaft

Betsson.com

Wood Green II. Mannschaft

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Numerica 3Cs

Micro Mark NWE

The ADs

Richmond

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Slough

Warwickshire Selects

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 16 Spieler der Vereine Wood Green und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die IM-Norm von Eddie Dearing wurde aus 10 Partien erspielt.
 Die IM-Norm von Lawrence Trent ergab sich aus der Summe der Einsätze für die erste und zweite Mannschaft des Barbican Chess Club.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Schach 2004